Фельдмаршал () — высшее воинское звание в Швеции. С 1561 и до 1824 оно было присвоено 77 военачальникам. Юридически сохранялось в системе воинских званий шведской армии до реформы 1972 года.

Звание фельдмаршала пришло в Швецию из Германии во второй половине XVI века. Первоначально оно не было высшим военным чином и давалось лишь во время каких-либо военных предприятий. В правление Густава II Адольфа положение фельдмаршала изменилось. Так, фельдмаршал Кристер Сомме в 1611 году был главнокомандующим в Смоланде, Еспер Маттсон Крус был вторым человеком после герцога Юхана во время отсутствия короля в стране, а Эверт Горн и Карл Карлссон Юлленъельм являлись ближайшими помощниками Якоба Делагарди во время Смуты в России. В 1621 году во время похода на Ригу в фельдмаршалы был произведён Герман Врангель; он сохранил это звание и после завершения военной кампании.

Во время Тридцатилетней войны (1618—1648) система воинских званий в Швеции приобрела более чёткую структуру, и звание фельдмаршала стали носить командующие армий, которые самостоятельно вели военные операции. Фельдмаршалы всё ещё подчинялись риксмаршалу, а также генералиссимусу и даже «собственному генерал-лейтенанту» короля, когда имелся такой чин, но тем не менее они уже причислялись к высшем военным чинам.

В 1648 году в шведской армии появилось звание фельдмаршал-лейтенанта, но в итоге оно не прижилось и с начала XVIII века не использовалось.

После Ю. А. Сандельса, произведённого в фельдмаршалы в 1824 году, больше это звание никто не получал.

Список шведских фельдмаршалов

Литература 
 Nordisk familjebok — B. 9 — Stockholm, 1908.

Воинские звания по алфавиту
 
Воинские звания Вооружённых сил Швеции